

Sigle 
 Sfintere esofageo superiore
Socio-economic status

Codici 
 SES – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Selfield, Selma (Alabama), Stati Uniti
 SES – codice identificativo del VOR/DME di Sestri, radioassistenza per la navigazione aerea

Editoria 
 Società Editrice Sampierdarenese – casa editrice italiana fondata a Genova
 Società Editrice Sud – gruppo editoriale italiano

Altro 
 SES – gruppo musicale sudcoreano
 SES – azienda lussemburghese di telecomunicazioni satellitari